Королівська сільська рада — Житомирська область, Ємільчинський район
 Королівська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Королівська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Королівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Королівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Королівська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Королівська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район